Macapa bezeichnet

 die Stadt Macapá
 die Adolph Woermann (Schiff, 1888), ab 1917 Macapa